kratica za Kinološki savez Hrvatske, današnji Hrvatski kinološki savez
 kratica za Košarkaški savez Hrvatske, današnji Hrvatski košarkaški savez
 kratica za Kuglački savez Hrvatske, današnji Hrvatski kuglački savez
 kratica za Karate savez Hrvatske, današnji Hrvatski karate savez